Fort Nassau, un fort construit en 1614 sur une île de la Noortrivier.
 Fort Nassau, un fortin érigé en 1626 sur la rive sud de la Zuidrivier.
 Fort Nassau (Ghana)
Fort Nassau, un fort  construit en 1797 à Curaçao, dans les Petites Antilles.